Pour l’étymologie, voir à .

Patronyme 

 Alain Jaubert (1940-), écrivain, journaliste, producteur et réalisateur de télévision français ;
 André Jaubert dit Andrex (1907-1989), acteur et chanteur français ;
 Anouck Jaubert (1994-), grimpeuse française ;
 Antoine Pierre Jaubert (1748-1822), avocat au parlement de Provence, député des Bouches-du-Rhône de 1802 à 1808 ;
 Benoît Jaubert (1968-), producteur de cinéma français ;
 Caroline Jaubert (1803-1882) fut la maîtresse et "marraine" d’Alfred de Musset ;
 David Jaubert (1968 - ), joueur français de rugby à XV ; 
 Ernest Jaubert (1856-1942), poète, conteur et écrivain français ;
 François Jaubert (1758-1822), avocat, homme politique, gouverneur de la Banque de France et membre de la Cour de cassation française ;
 François Gabriel Pierre Jaubert (1903-1946), officier de marine français ;
 François Jaubert de Passa (1785-1856), agronome, historien, humaniste et homme politique français ;
 Guillaume-Auguste Jaubert (1769-1825), un prélat français ;  
 Henri Jaubert (1860-1936), peintre et aquarelliste, frère de Melchior Jaubert ;
 Hervé Jaubert (1956-), marin, ex-agent de la DGSE, entrepreneur français ;
 Hippolyte François Jaubert (1798-1874), homme politique et botaniste français ;
 Jacques Jaubert (1957-), préhistorien français ;
 Jean-Alexis Jaubert (1879-1961), homme politique français ; 
 Jean Baptiste Marie Jaubert (1826-1884), médecin et ornithologue amateur français ;
 Jean-Henri Jaubert (1832-1901), négociant et fabricant français de soierie ;
 Jean-Louis Jaubert (1920-2013), chanteur français ;
 Joseph Jaubert de Réart (1792-1836), archéologue français ;
 Maurice Jaubert (1900-1940), compositeur français ;
 Melchior Jaubert (1848-1913), peintre et aquarelliste français, frère d'Henri Jaubert ; 
 Pascal Jaubert (1975-), acteur et scénariste français ;
  ;
 Pierre Amédée Jaubert (1779-1847), interprète militaire, orientaliste et voyageur français.

Pseudonyme 
 Jean-Pierre Jaubert (1930), acteur et scénariste français ;

Autres 
 Commando Jaubert, commando de marine français ;
 Méthode Jaubert, méthode de conception de bac récifal en aquariophilie d'eau de mer.
Patronyme français